Europamästerskapet i basket för små länder 2006, officiellt FIBA EuroBasket 2006 Division C, var den tionde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Albanien och vanns av Azerbajdzjan före Albanien och Andorra.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2006
Internationella sportevenemang i Albanien
2006 i Albanien
Basket i Albanien
Sportåret 2006